"Ubangi" ou "Ubangui" pode ser:
 Ubangi, antiga província da República Democrática do Congo
 Rio Ubangui, nos dois países chamados "Congo"
 Ubangui do Sul, província da República Democrática do Congo
 Ubangui do Norte, província da República Democrática do Congo

Desambiguações de topônimos